Franquícia o contracte de franquícia, contracte en que se cedeix el dret a l'explotació d'un negoci de productes o serveis prèviament prestigiats al mercat pels procediments de fabricació i de màrqueting del franquiciador emparats en patents, marques i saber fer
 Franquícia (privilegi), privilegi legal atorgat discrecionalment durant l'Antic Règim
 Franquícia de mitjans, classe de propietat intel·lectual que inclou els personatges, l'escenari i les marques registrades d'una obra original